Govan ist der Name mehrerer Orte:

 Govan, Schottland
 St. Govan’s Chapel, Wales
 Govan (Saskatchewan), Kanada
 Govan (South Carolina), Vereinigte Staaten

Govan ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Govan (1929–2016), schottischer Fußballspieler
 Andrew R. Govan (1794–1841), US-amerikanischer Politiker
 Daniel Chevilette Govan (1829–1911), Offizier der Konföderiertenarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Gerald Govan (* 1942), US-amerikanischer Basketballspieler
 Guthrie Govan (* 1971), englischer Gitarrist
 James Govan († 2014), US-amerikanischer Bluessänger
 Jock Govan (1923–1999), schottischer Fußballspieler
 John George Govan (1861–1927), schottischer Geschäftsmann und Evangelist
Siehe auch:
 Gowan